

Каменьчиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменьчиці — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства